Christina McHale e Ajla Tomljanović erano i detentori del titolo, ma non fanno più parte della categoria junior.

Jana Čepelová e Chantal Škamlová hanno vinto il torneo battendo in finale Tímea Babos e Gabriela Dabrowski, con il punteggio di 7-6(1), 6-2.

Teste di serie

 Tímea Babos /  Gabriela Dabrowski (finale)
 Nastja Kolar /  Silvia Njirić (primo turno)
 Tamara Curović /  Sachie Ishizu (quarti)
 Ulrikke Eikeri /  Camila Silva (semifinali)

 Elisabeth Abanda /  Elianne Douglas-Miron (primo turno) 
 Anna-Lena Friedsam /  Mai Grage (secondo turno) 
 Maryna Zanevs'ka /  Sandra Zaniewska (primo turno) 
 Dar'ja Gavrilova /  Polina Pekhova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2010